Miroslav Vraštil ist der Name folgender Personen:

* Miroslav Vraštil (Ruderer, 1951) (* 1951), tschechoslowakischer Ruderer
 Miroslav Vraštil (Ruderer, 1982) (* 1982), tschechischer Ruderer